Vizurești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Vizurești (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Vizurești (Galați), Dorf im Kreis Galați